Ві́ктор Анато́лійович Жирно́в (  — ) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1968 року в місті Нікополь Дніпропетровської області; навчався у Зеленодольському СПТУ № 16. 1986 року призваний на військову службу до РА, відправлений на війну в Афганістан.

По демобілізації проживав в Котельві.

У часі війни зголошується добровольцем — незважаючи на проблеми із здоров'ям. Домігся свого, 18 березня 2015 року був мобілізований; старший сержант, військовослужбовець 21-го окремого мотопіхотного батальйону. Ніс службу побдизу Маріуполя на першій лінії оборони, виконував бойові завдання.

Під час несення служби біля Талаківки 2 листопада у Віктора зупинилося серце.

Похований 7 листопада 2015 року на Вознесенському кладовищі у Котельві, в місті оголошено День смутку.

Нагороди та вшанування 
 ім'я Віктора Жирнова внесене до Книги Пошани Полтавської обласної ради (березень 2016, посмертно).

Джерела 
 Жирнов Віктор Анатолійович
 До Книги Пошани посмертно внесли імена 77 полтавців 
 Книга пам'яті 

Уродженці Нікополя
Учасники Афганської війни (1979—1989)
56-та окрема мотопіхотна бригада
Померли в Маріуполі
Поховані в Котелевському районі